Nightwish, banda finlandesa de Symphonic Metal
 o ponto colateral noroeste
Cantão de Nidwald, Suíça (código ISO 3166-2:CH)
Província do Noroeste, África do Sul (código ISO 3166-2:ZA)
New Wave, um estilo musical

Desambiguações de siglas